Selma – zdrobnienie imienia żeńskiego Anzelma. Imię, które zostało szerzej spopularyzowane przez szkockiego poetę Jamesa Macphersona.

Osoby o imieniu Selma 
 Selma Björnsdóttir – piosenkarka islandzka
 Selma Blair – aktorka
 Selma Lagerlöf – pisarka szwedzka
 księżniczka Selma – księżniczka jordańska
 Selma – sułtan Kanem-Bornu
 Selma Sotiriadhi – albańska aktorka filmowa

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Selma – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Dallas
 Selma – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Fresno
 Selma – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Selma – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston
 Selma – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Josephine
 Selma – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Bexar
 Selma – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Alleghany

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Selma (ang. Selma Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Wexford
 Selma (ang. Selma Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Selma (ang. Selma Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Johnston

Film 
 Selma − amerykańsko-brytyjski film dramatyczny z 2014 roku, w reżyserii Avy DuVernay

Zobacz też 
 Bitwa pod Selmą – bitwa podczas wojny secesyjnej (2 kwietnia 1865) na terenie hrabstwa Dallas w stanie Alabama